Primera División 1980 (Chili)
 Primera División 1980 (Argentinië)
 Primera División 1980 (Uruguay)
 Primera División 1980 (Paraguay)
 Primera División 1979/80 - Spanje